Pridgeon kan som auktorsförkortning betyda:

 Alec Melton Pridgeon
 Alec M. Pridgeon

Robotskapade auktorsförkortningar